Kranzler ist der Familienname folgender Personen:

 David Kranzler (1930–2007), deutschamerikanischer Holocaustforscher
 Johann Georg Kranzler (1794–1866), Konditor aus Österreich und Gründer des Café Kranzler in Berlin

Kranzler bezeichnet:
 Café Kranzler, Caféhaus in Berlin